lament (tren, płacz) – w literaturze, utwór liryczny o charakterze żałobnym
 lament – forma muzyczna
 Lament – powieść Władysława Lecha Terleckiego
 Lament – album muzyczny australijskiej grupy Abyssmal Sorrow
 Lament – album muzyczny niemieckiej grupy Einstürzende Neubauten
 Lament – singel muzyczny Zbigniewa Preisnera
 Lament – południowokoreański film z 2016 roku

Zobacz też 

 Lamentacja